Инфанте — фамилия. Известные носители:

 Инфанте, Блас (1885—1936) — андалусский политик, писатель, историк и музыковед.
 Инфанте, Рикардо (1924—2008) — аргентинский футболист, нападающий.
 Инфанте, Тоньо (род. 1954) — мексиканский актёр.
 Инфанте, Франсиско (настоящая фамилия Инфанте-Арана; род. 1943) — российский художник и теоретик искусства.

См. также 
 Кабрера Инфанте, Гильермо (1929—2005) — кубинский прозаик, журналист, эссеист, сценарист и кинорежиссёр.